JC est un sigle pouvant désigner :

En général 
 Jésus-Christ, particulièrement dans l'expression des dates (« 500 avant J.-C. »).
 Jules César, général, homme politique et écrivain romain.

En France 
 Jeunesse communiste, nom courant donné au Mouvement des jeunes communistes de France, une organisation politique de jeunesse française.
 Jacques Chirac, homme politique français et ex-président de la République française.
 Julien Clerc, chanteur français.
 JC & the Judas, groupe rock-folk (initiative de Jean-Claude Horgue, dit JC) originaire de Bordeaux.

Au Canada et au Québec 
 Jacques Cartier, explorateur français qui découvrit le Canada et qui prit le territoire au nom de François I.
 Jean Chrétien, homme politique canadien et premier ministre du Canada de 1993 à 2003, sous le Parti libéral.
 Jean Charest, homme politique québécois et premier ministre du Québec depuis 2003.
 Jean Cournoyer, avocat, homme politique, et communicateur québécois.

Autres 
 Virus JC40, papovavirus
 Jour calendaire